Прво светско првенство у атлетици на отвореном одржано је у организацији ИААФ у Хелсинкију, Финска од 7. до 14. августа 1983. Првенство је одржано на Олимпијском стадиону у 41 дисциплини (24 мушке и 17 женских). Учествовала су 1.355 такмичара из 153 земље.

На првенству је блистао амерички атлетичар Карл Луис, освајач три златне медаље. Победио је у трци на 100 м са 10,07, скоку удаљ 8,55, а са штафетом 4x100 м у времену 37,86 поставио је нови светски рекорд.

Раме уз раме са Луисом биле су и две жене: чехословачка атлетичарка Јармила Кратохвилова и Американка Мери Декер. Кратохвилова је поставила светски рекорд и била прве жена која је 400 м трчала испод 48 секунди, трчећи 47,99. Декерова је неочекивано победила у дисциплинама 1.500 м и 3.000 м у којима су до тада најбоље биле такмичарке Совјетског Савеза.

У Хелсинкију су први пут наступили касније велике атлетске звезде, осамнаестогодишњи Сергеј Бупка и такмичарка Источне Немачке Хајке Дауте касније познатија као Хајке Дрекслер. Бупки је ово била прва победа од шест које је у скоку мотком остварио на светским првенствима.

Најуспешнија је била екипа Источне Немачке која је освојила укупно 22 медаље од чега десет златних, седам сребрених и пет бронзаних.

Оборена су два светска рекорда (мушка штафета 4х100 м, 400 м жене), 2 рекорда Јужне Америке, 1 рекорд Северне Америке и два национална рекорда.
Сви победници поставили су рекорде светских првенстава (РСП)

Земље учеснице 
На првенству су учествовале 153 земље са 1.335 такмичара. 

 1.  Авганистан 1 (1м+0ж)
 2.  Албанија 2 (2м+0ж)
 3.  Алжир 9 (8м+1ж)
 4.  Америчка Девичанска Острва 2 (1м+1ж)
 5.  Америчка Самоа 
 6.  Ангола  1 (1м+0ж)
 7.  Ангвила 
 8.  Антигва и Барбуда 
 9.  Аргентина 
 10.  Холандски Антили 
 11.  Аустралија 
 12.  Аустрија 
 13.  Бахами 
 14.  Бахреин 
 15.  Барбадос 
 16.  Белгија 
 17.  Белизе 
 18.  Бенин
 19.  Бермуди 
 20.  Бутан 
 21.  Боливија 
 22.  Боцвана 2 (1м+1ж)
 23.  Бразил 
 24.  Британска Девичанска Острва 
 25.  Бугарска 
 26.  Бурунди 
 27.  Камбоџа 
 28.  Камерун 
 29.  Канада 
 30.  Централноафричка Република 
 31.  Чиле 
 32.  Кина 
 33.  Колумбија 
 34.  Комори 
 35.  Кукова Острва 
 36.  Костарика 
 37.  Обала Слоноваче 
 38.  Куба 
 39.  Чехословачка 
 40.  Данска 
 41.  Џибути 
 42.  Доминиканска Република
 43.  Еквадор 
 44.  Египат 
 45.  Салвадор 
 46.  Етиопија 
 47.  Фиџи 
 48.  Финска  50 (32м)+18ж)
 49.  Француска
 50.  Габон 
 51.  Гамбија 

 52.  Источна Немачка 
 53.  Западна Немачка 
 54.  Гана 
 55.  Гибралтар  1 (1м+0ж)
 56.  Уједињено Краљевство 
 57.  Грчка
 58.  Горња Волта 
 59.  Гренада
 60.  Гватемала  2 (1м+1ж)
 61.  Гвајана  3 (1м+2ж)
 62.  Гвинеја 
 63.  Хондурас
 64.  Хонгконг
 65.  Мађарска 
 66.  Исланд
 67.  Индија 
 68.  Индонезија
 69.  Ирак
 70.  Иран
 71.  Ирска 
 72.  Израел
 73.  Италија
 74.  Јамајка
 75.  Јапан
 76.  Јордан 
 77.  Кенија 
 78.  Јужна Кореја 
 79.  Кувајт
 80.  Либан
 81.  Лесото
 82.  Либија
 83.  Луксембург 
 84.  Малави 
 85.  Малезија
 86.  Мали
 87.  Малта 
 88.  Мадагаскар 
 89.  Маурицијус 
 90.  Мексико 
 91.  Мароко 
 92.  Мозамбик  1 (1м+0ж)
 93.  Науру
 94.  Непал 
 94.  Холандија 
 96.  Нови Зеланд 
 97.  Никарагва 
 98.  Нигерија 
 99.  Норвешка
 100.  Оман 
 101.  Пакистан 
 102.  Палестина

 103.  Панама 
 104.  Папуа Нова Гвинеја 
 105.  Парагвај 
 106.  Перу
 107.  Филипини 
 108.  Пољска 
 109.  Португалија 
 110.  Порторико
 111.  Катар 
 112.  Румунија 
 113.  Руанда 
 114.  Свети Китс и Невис 
 115.  Света Луција
 116.  Сент Винсент и Гренадини
 117.  Самоа 
 118.  Сан Марино 
 119  Сао Томе и Принципе 
 120.  Сенегал 
 121.  Сејшели
 122.  Северна Кореја 
 123.  Сијера Леоне 
 124.  Сингапур 
 125.  Сомалија
 126.  Соломонска Острва 
 127.  Совјетски Савез
 128.  Шпанија 
 129.  Судан 
 130.  Свазиленд
 131.  Шведска 
 132.  Швајцарска 
 133.  Сирија
 134.  Кинески Тајпеј
 135.  Танзанија 
 136.  Тајланд 
 137.  Того
 138.  Тонга 
 139.  Тринидад и Тобаго  5 (4м+1ж)
 140.  Тунис 
 141.  Турска
 142.  Туркс и Кајкос 
 143.  Уганда 
 144.  Уједињени Арапски Емирати 
 145.  САД 
 146.  Уругвај 
 147.  Вануату 
 148.  Венецуела 
 149.  Вијетнам 
 150.  Јемен 
 151.  Југославија (9)
 152.  Заир 
 153.  Зимбабве

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене 

Легенда: СР = Светски рекорд, РСП = Рекорд светских првенстава, ЕР = Европски рекорд, ЈАР = Јужноамерички рекорд, АФР = Афрички рекорд, СРС = Светски рекорд сезоне (најбоље време сезоне на свету), ЛРС = Лични рекорд сезоне (најбоље време сезоне), НР = Национални рекорд, ЛР = Лични рекорд

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 
 

 Биланс медаља укупно

Табела успешности на 1. Светском првенству у атлетици на отвореном 1983. 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани овако, првопласирани је добијао 8 бодова, други 7, а последњи осми 1 бод.

Рекорди 
У току светског првенства постигнуто је више разних рекорда од којих су најзначајнији: 2 светска, 3 континентална, 41 рекорд светских првенстава (пошто је ово прво светско првенство сви победници дисциплина су остварили и рекорде светског првенства, 2 националнх рекорда и ... најбољих светских резултата сезоне

Светски рекорди (2) 

Постигнут су два светска рекорда, а постигли су их мушка штафета САД на 4 × 100 м и Чехословакиња, Јармила Кратохвилова у трци на 400 метара.

Континентални рекорди (3) 
Поред два светска рекорда који су уједно и континентални, постигнута су три континетална рекорда 2 јужноамеричка и 1 северноамерички.

Национални рекорди 
Поред 2 светска и 3 континентаних рекорда који су уједно и национални, постигнута су и 2 национална рекорда.

Национални рекорди, мушкарци

Национални рекорди, жене

Види још 
 Светско првенство у атлетици на отвореном
 Светски рекорди у атлетици на отвореном

Референце

Спољашње везе 

 Резултати СП 1983 на сајту ИААФ
 ИААФ - Резултати СП 1983

 
Светско првенство у атлетици на отвореном
Атлетика у 1983.
Атлетика у Финској
Спорт у Хелсинкију